Niklas Brännström, född 23 januari 1970 i Eskilstuna, är en svensk före detta professionell ishockeyspelare (högerforward).

Han har spelat bl.a. för Skellefteå HC, Färjestad BK, Södertälje SK, Linköping HC och HV71 i sin karriär.

Niklas är far till ishockeyspelarna Isac och Erik Brännström.

Källor 

Män
Födda 1970
Levande personer
Svenska ishockeyspelare
Idrottare från Eskilstuna
Spelare i Färjestads BK
Spelare i Södertälje SK
Spelare i HV71
Spelare i Skellefteå AIK
Spelare i Linköping HC
Spelare i Starbulls Rosenheim
Svenska idrottare under 1900-talet